Kuglački klub "Slatina" (KK "Slatina"; K.K. "Slatina", Slatina) je muški kuglački klub iz Slatine, Virovitičko-podravska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. klub se natječe u "2. hrvatskoj ligi - Istok", ligi trećeg stupnja hrvatske lige u kuglanju.

O klubu 
Organizirano kuglanje u Slatini je počelo 1958. godine, te je ubrzo osnovamn klub "Sloga". 1970.-ih je u uspješno djelovao "Obrtnički klub".  
Kuglački klub "Slatina" je osnovan 1996. godine, a u službeno registriran 1997. godine. Klub se od osnivanja natječe u županijskoj ligi, te ligama kuglačke regije "Istok".  
Do 2009. godine, KK "Slatina" je koristio kuglanu u Slatini, koja je tada srušena, te otad za treninge i nastupe koristi kuglane u Virovitici.  
2018. godine klub je proslavio obljetnicu 60 godina kuglanja u Slatini.

Uspjesi

Ekipno 
 3. HKL - Istok  
 prvak: 2019./20. (Zona Osijek)

Pojedinačno (po disciplinama)

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice 
 Slatina

Vanjske poveznice 
 kuglanje.he, Slatina 
 kuglanje.he, Kuglački klub Slatina - 810191 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB SLATINA SLATINA

Izvori  
 
 radioslatina.hr, 60 godina postojanja kuglanja u Slatini, objavljeno 22. kolovoza 2018., pristupljeno 4. studenog 2020. 
 domovina333.blogspot.com, Ove godine Kuglački klub Slatina slavi 60 godina postojanja, objavljeno 24. kolovoza 2018., pristupljeno 4. studenog 2020. 
 glas-slavonije.hr, Turnir, izložba i akademija za 60 godina kuglanja, objavljeno 7. rujna 2018., pristupljeno 4. studenog 2020. 
 icv.hr, Kuglački klub Slatina svečano proslavio 60 godina kuglanja u Slatini, objavljeno 10. rujna 2018., pristupljeno 4. studenog 2020. 
 radioslatina.hr, Kuglački klub Slatina prvak jesenskog dijela prvenstva 3. HKLI-Os, objavljeno 15. prosinca 2018., pristupljeno 4. studenog 2020. 
 lokalni.vecernji.hr, Grad će učiniti sve da vrati kuglačku stazu, objavljeno 16. siječnja 2019., pristupljeno 4. studenog 2020. 
 glas-slavonije.hr, Kuglači postigli vrhunski rezultat i bez kuglane, objavljeno 27. travnja 2019., pristupljeno 4. studenog 2020. 
 slatinska.stvarnost.hr, Kuglački klub Slatina kao prvak 3. HKLI-Os izborio ulazak u 2. hrvatsku kuglačku ligu, objavljeno 19. lipnja 2020., pristupljeno 4. studenog 2020. 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB SLATINA SLATINA 
 fininfo.hr, K.K. "SLATINA" SLATINA 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "SLATINA" SLATINA 
  

Slatina
Slatina